Una corda o soga.
 Una cordà, com a manifestació pirotècnica nocturna.
 El conjunt d'instruments de corda d'una orquestra.
 La corda (música) que fan servir els instruments de corda.
 La corda de piano
 Una corda (física).
 Una corda (geometria).
 Corda (aeronàutica).
 Teoria de cordes.
 Cordes vocals.

Vegeu també: Còrdas d'Albigés (Cordes-sur-ciel)